Suck bezeichnet:
 Suck (Fluss), Fluss in der Republik Irland und Hauptzufluss des Shannon
 Suck, deutscher Titel Suck – Bis(s) zum Erfolg, Horrorfilm von Rob Stefaniuk aus dem Jahr 2009 
 Suck (Band), südafrikanische Hardrock-Band
 Suck (Magazin), Europäisches Untergrund Porno Magazine, 1969–1974

Suck ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Suck (1849–1929), deutscher Lehrer und Schriftsteller
 Roland Suck (* 1967), deutscher Biochemiker 
 Walter Suck (1912–1983), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Suk